Pochert ist der Familienname von:
 Anne Pochert (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Sabine Pochert, deutsche Kanutin

Siehe auch:
 Pocher
 Bochert